O Morecambe Football Club mais conhecido como Morecambe é um clube de futebol da Inglaterra, com sede em Morecambe, Lancashire. De 1921 até o fim da temporada 2009-10 os jogos em casa aconteceram em Globe Arena. Em agosto de 2010 o clube mudou-se para sua nova casa, terreno, Mazuma Stadium. Atualmente disputa a Football League One, que equivale à 3ª divisão do futebol inglês.

Ligações externas 

 
Clubes de futebol fundados em 1920
Fundações na Inglaterra em 1920